And I Love You So (nummer) - nummer van Don McLean, o.a. gecoverd door Perry Como
 And I Love You So (album) - album van Perry Como